Béat François Placide de la Tour-Châtillon de Zurlauben, fils cadet de Béat Jacques II de la Tour-Châtillon de Zurlauben, ayant servi dans différents corps suisses, et passé par tous les grades, fut nommé en 1745, par Louis XV, lieutenant général des armées, et en 1755, grand-croix de Saint-Louis.

Il s'était trouvé, en 1705, à la bataille de Ramillies ; en 1708, à la bataille d'Audenarde ; il commandait le premier bataillon des gardes suisses en Flandre. Il servit comme maréchal de camp aux sièges de Menin, d'Ypres, de Fribourg, d'Audenarde, de Termonde, et il suivit Louis XV pendant les campagnes de 1744 à 1747. Il mourut en 1770.

 Colonel général des gardes suisses.

Source 

Décès en 1770
Noblesse suisse
Colonel de l'armée suisse
Général français du XVIIIe siècle
Grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Date de naissance non renseignée (XVIIe siècle)